ZBE steht für:
 Zwischenbetriebliche Einrichtungen in der Wirtschaft der DDR
 Flughafen Zábřeh (IATA-Code), Flughafen in Tschechien

zbe steht für:
 Ost-Berawan (ISO-639-3-Code), Varietät der Sprache Berawan, austronesische Sprachgruppe in Sarawak, Malaysia

Abkürzung